Molekulska formula -{C3H7Cl}- se može odnositi na:

 Izopropil hlorid
 N-Propil hlorid